Portel bezeichnet:

 Portel (Portugal), eine Kleinstadt (Vila) in Portugal
 Portel (Pará), ein Munizip im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Portel-des-Corbières, eine Gemeinde im französischen Département Aude
 Le Portel, eine Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais
 Kanton Le Portel, ein Kanton im französischen Département Pas-de-Calais